Квач может означать:
 Квач — детская игра, разновидность салочек, пятнашки. В ней водящий пытается догнать и дотронуться до одного из участников (заквачевать, заквачить), после чего тот становится водящим (квачом).
 Квач (от нем. Quast) — кисть, помазок.
 Квач — юж. дегтярный помазок, напр. для осей и колёс телеги, экипажа. Кисть в посуде для дегтя (дегтярнице), осмольный квач.
 Квач — кисть для побелки (:en:Whitewash) (напр. из травы); кисть для окраски стен; малярская кисть.
 Квач — палка с тканью; палка с мотком ткани для обмазки битумом.
 Квач (жарг.) — Quake
 Квач — фамилия
 Квач — персонаж в пьесе Враги. Например, в МХАТе его играл Жильцов
 Квач — персонаж в сериале Игры в подкидного, актёр Никоненко
 Квач — персонаж в фильме Первый парень, актёр Шутько
 Квач — игрок ФК «Томь» в сезоне 2008
 Квач — игрок ФК Сатурн (Раменское) против ФК «Спартак» Москва в сезоне 2008
 Квач, Алла Васильевна — глава города Залещики
  — знаменосец и участник Олимпийских игр 2020, призёр Чемпионата Азии по лёгкой атлетике в помещении 2016 и др.
 Квач — домохозяйство в Голубки (Любинский район)
 Квач — механизатор в Ольгинка (Северо-Казахстанская область)
 Квач, В. А. — лауреат городской премии Кирово-Чепецка
 Квач, Анна Филипповна — депутат Верховного Совета Украинской ССР 8 созыва
 Квач, Владимир Владимирович — лауреат премии Ленинского комсомола в области науки и техники
  — боец MMA, Affliction Entertainment, противник Хацу Хиоки в 2006 году
 Квач, Мирослав — словацкий тренер по лёгкой атлетике
 Квач, Алексей — главный редактор Legal.Report
 Квач, Константин — оперный солист XX века
 Квач — вымышленное группой Тайм-Аут существо, птица-рыба
 Квач — просторечное название вантуза.
 Квач — щетка с длинной ручкой для чистки унитазов и других санитарно-технических устройств.
 Медицинские, санитарные значения
 Квач — тампон, комок ткани, пропитанный кровью; ватный тампон завёрнутый в ткань; поджигаемый ватный, марлевый тампон смачиваемый в спирте и закрепляемый на проволоке
 Квач — уборочный инвентарь; палка с мотком ткани на конце для чистки сантехники; ветошь на палке для обработки деталей противочумного костюма. (использовался в целях чистки подобно более современным ершам. Применение слова к именно жёстким ершам не зафиксировано в словарях и имеет вероятно ошибочное, переносное по функциональности, разговорное распространение)
 Квач — швабра (не зафиксированное в словарях использование, вероятно ошибочное, переносное, разговорное распространение)
 Квач — "помпа (квач, вантуз)" (не зафиксированное в словарях использование, вероятно ошибочное, переносное, разговорное распространение)

Редкие значения 

 Квач — мокрая тряпка, которая как пробка/крышка затыкает горлышко бутылки с жидкостью (Кубань)
 Квач — птица кваква (употребление в 1552, 1582 годах)
 Квач — диал. сельск. селение (Западная Сибирь)
 Квач — квакание лягушек (Алтай); квач (устар., гл. тв.) от квачу, квачешь

В других языках 
В других языках слова обладают совпадающим звучанием, написанием, но могут не иметь аналогичного значения в русском или смешиваться в текстах с русским.

 В польском языке kwacz (квач) — перен. плохая пишущая ручка. В то же время совпадает по значениям: кисть и палка с тканью
 В немецком языке Quatsch [квач, кватш] — ерунда
 В аварском языке квач — холод
 В болгарском языке квачѫ (квачъ) — глагол для клохчу (квохтанье, о голосе наседки)
 В украинском языке
 квач — в сравнении, пьяный как квач; слабый, бесхарактерный человек
 квач — (совпадающее) пакля, ветошь намотанная на палку, щётка используемые для обмазывания
 квач — (совпадающее) игра. Некоторые источники описывают пятнашки упоминая квач только в иноязычном значении "(укр. квач)"
 В белорусском языке
 квач — в сравнении, ходишь как квач — неряшливо, неаккуратно одетый

См. также 
  (1000 квач — мн. от Замбийская квача)
 :wiktionary:tarbrush — кисть для дёгтя
 Кваст — также от 
Шомпол — на конце стержня закрепляется отрез ткани или готовые патчи для чистки дула оружия
Швабра — палка для тряпки
Кисть для бритья — другое название «помазок»
Ёршик — инструмент с щетиной

Примечания